Шарбонијер може да се односи на:

 Шарбонијер (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Шарбонијер (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шарбонијер“